Джеймс Ґанн ()
 Джеймс Едвін Ґанн (1923—2020) — американський письменник.
 Джеймс Френсіс Ґанн (нар. 1966) — американський кінорежисер, сценарист, актор, письменник і музикант.
 Джеймс Едвард Ґанн — американський космолог і астрофізик.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок